Nicola Grimaldi (1673–1732), dit Nicolino, chanteur italien d'opéra des s
Nicola Grimaldi peut désigner deux cardinaux italiens :
 Nicola Grimaldi (1645-1717), cardinal italien du  créé en 1706 par le pape Clément XI. 
 Nicola Grimaldi (1768-1845), cardinal italien du  créé en 1834 par le pape Grégoire XVI.